Tucker kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Tucker,

USA 

 Tucker, Georgia, ort, DeKalb County, 
 Tucker (ort i USA, Mississippi), Neshoba County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar